Борзова — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 
 
 Борзова, Ольга Георгиевна (род. 1949) — российский политик, депутат Государственной Думы.
 Борзова, Юлия Владимировна (род. 1981) — узбекская гребчиха-байдарочница, чемпионка Азии и Азиатских игр.